Pina puede referirse a:

Geografía 
Pina, localidad del municipio de Algaida, España;
Pina de Ebro, España;
Estación de Pina
Pina de Montalgrao, España;
Pina, Nepal;
Pina, Panamá;
Alto do Pina, Portugal;
Río Pina, en Bielorrusia.

Personas 
Pina Pellicer, actriz mexicana; 
Dani Bautista Pina, futbolista español;
Emilio A. Pina, cineasta español;
Francisco Pina, político español;
João Pina, judoca portugués;
Marcial Pina, exfutbolista español;
María Pina, baloncestista española;
Quique Pina, exfutbolista y empresario español;
Tomás Pina, futbolista español;
Carlos Pina Pascual, cantante y periodista musical español;
Jorge Pina Pérez, esgrimista español;
Manuel Pina Picazo, esquiador, montañero y combatiente republicano español;
Jorge Pina Roldán, futbolista español;
Carlos Manuel Pina Urbina, beisbolista venezolano;
José Salomé Pina, pintor mexicano;
Rui de Pina, cronista y diplomático portugués;
Manuel de Pina, escritor neerlandés;
Manuel António Pina, escritor portugués;
Juan Laureano de Pina, orfebre español;
Rafael de Pina, jurista español;
Philippina Bausch, conocida como Pina Bausch, bailarina, coreógrafa y directora alemana.

Otros 
Pina, película de 2011;
6521 Pina, asteroide;
Pina, cráter lunar.